Sesia kan syfta på:

 Sesia (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Italien 

 Fiume Sesia, vattendrag, provinsen Vercelli, Piemonte 

Robotskapade Italienförgreningar